Gaskindé peut désigner au Burkina Faso :
 Gaskindé, commune du département de Koutougou
 Gaskindé, commune du département de Pobé-Mengao